DEP steht für:
 DEP International, Eigenlabel (1980–2008) der Musikgruppe UB40
 Demokrasi Partisi, prokurdische Partei in der Türkei
 Data Execution Prevention, ein Schutzmechanismus in Computern, siehe NX-Bit
 Departure, Abflug
 Diethylphosphit, eine chemische Verbindung
 Diethylphthalat, eine chemische Verbindung
 dossier électronique du patient, französischer Begriff für elektronisches Patientendossier

DeP steht für:
 DeP, ein kostenloses bidirektionales Deutsch-Polnisch-Online-Wörterbuch

Dep steht für:
 Karakoçan, eine alternative Bezeichnung für die Stadt in der Türkei
 Dep, alternative Bezeichnung, bzw. Oberlauf, des Flusses Ankwe in Nigeria

dep steht für:
 Delaware-Pidgin (ISO-639-3-Code), auf der Algonkin-Sprache der Unami sowie Niederländisch basierendes Pidgin

DEP